Municipio de Gem puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gem (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bowman.
 Municipio de Gem (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.